Балаж може бити:
Балаж (име)
Балаж (презиме)